Карпова — деревня в Плесецком районе Архангельской области. Входит в состав Кенозерского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в нескольких километрах от Вершинино.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Плесецкого района